Niță ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Niță (* 1955), rumänischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Florin Niță (* 1987), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Nita
 Nitta